Автономное сообщество и провинция Наварра (, ) включает в себя 272 муниципалитета. Статус автономного сообщества провинция Наварра получила согласно Конституции Испании от 1978 года. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Наварры также объединены в комарки: Эстелья-Орьенталь, Айос, Альто-Бидасоа, Ауньяменди, Бастан, Вальдисарбе, Пуэнте-ла-Рейна, Куэнка-де-Памплона, Ла-Барранка, Лумбьер, Норте-де-Аралар, Рибера Арга-Арагон, Рибера-дель-Альто-Эбро, Ронкаль-Саласар, Сангуэса, Синко-Вильяс, Тафалья, Тудела, Ульцамальдеа и Эстелья-Оксиденталь.

Автономное сообщество и провинция Наварра занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица автономного сообщества — город Памплона, который также является его крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Наварры — Бастан (373,55 км²), а самый маленький — Вильява (1,06 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты Наварры, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, язык, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

В столбце «Язык» приняты следующие сокращения:
 б — баскоговорящие
 н/б — не баскоговорящие
 с — смешанные

Карта 
На административной карте автономного сообщества Наварра указано расположение центров его муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абайгар
 2 — Абарсуса
 3 — Абаурреа-Альта
 4 — Абаурреа-Баха
 5 — Аберин
 6 — Аблитас
 7 — Адиос
 8 — Агилар-де-Кодес
 9 — Айбар
 10 — Альин
 11 — Альо
 12 — Альсасуа
 13 — Амескоа-Баха
 14 — Ансин
 15 — Андосилья
 16 — Ансоайн
 17 — Ануэ
 18 — Аньорбе
 19 — Аойс
 20 — Арайс
 21 — Аракиль
 22 — Аранараче
 23 — Арангурен
 24 — Арано
 25 — Аранас
 26 — Арас
 27 — Арбису
 28 — Арсе
 29 — Лос-Аркос
 30 — Арельяно
 31 — Аресо
 32 — Аргедас
 33 — Ария
 34 — Ариве
 35 — Арманьянсас
 36 — Арронис
 37 — Арруасу
 38 — Артахона
 39 — Артасу
 40 — Атес
 41 — Бургете
 42 — Айеги
 43 — Асагра
 44 — Асуэло
 45 — Бакайкоа
 46 — Бараньяйн
 47 — Барасоайн
 48 — Барбарин
 49 — Баргота
 50 — Барильяс
 51 — Басабуруа-Майор
 52 — Бастан
 53 — Бейнса-Лабайен
 54 — Бейре
 55 — Беласкоайн
 56 — Вера-де-Бидасоа
 57 — Бербинсана
 58 — Бериайн
 59 — Берриоплано
 60 — Берриосар
 61 — Бертис-Арана
 62 — Бетелу
 63 — Видауррета
 64 — Биуррун-Олькос
 65 — Буньюэль
 66 — Бурги
 67 — Бурлада
 68 — Эль-Бусто
 69 — Кабанильяс
 70 — Кабредо
 71 — Кадрейта
 72 — Капарросо
 73 — Каркар
 74 — Каркастильо
 75 — Касканте
 76 — Каседа
 77 — Кастехон
 78 — Кастильонуэво
 79 — Синтруэниго
 80 — Сирауки
 81 — Сириса
 82 — Сисур
 83 — Корелья
 84 — Кортес
 85 — Десохо
 86 — Дикастильо
 87 — Донамариа
 88 — Сантестебан
 89 — Эчарри
 90 — Эгуэс
 91 — Эльгорриага
 92 — Энерис
 93 — Эрасун
 94 — Эргойена
 95 — Эрро
 96 — Эслава
 97 — Эспарса-де-Саласар
 98 — Эспронседа
 99 — Эстелья
 100 — Эстерибар
 101 — Этайо
 102 — Эчалар
 103 — Эчарри-Аранас
 104 — Эчаури
 105 — Эулате
 106 — Эскабарте
 107 — Эскарос
 108 — Эскурра
 109 — Эспроги
 110 — Фальсес
 111 — Фитеро
 112 — Фонтельяс
 113 — Фунес
 114 — Фустиньяна
 115 — Галар
 116 — Гальипьенсо
 117 — Гальуэс
 118 — Гарайоа
 119 — Гарде
 120 — Гариноайн
 121 — Гарральда
 122 — Хеневилья
 123 — Гойсуэта
 124 — Гоньи
 125 — Гуэса
 126 — Гесалас
 127 — Гиргильяно
 128 — Вильянуэва-де-Аэскоа
 129 — Уарте
 130 — Ибаргойти
 131 — Янси
 132 — Игускиса
 133 — Имос
 134 — Ираньета
 135 — Ирурсун
 136 — Исаба
 137 — Итурен
 138 — Итурменди
 139 — Иса
 140 — Исагаондоа
 141 — Исальсу
 142 — Хауррьета
 143 — Хавьер
 144 — Хуслапения
 145 — Лакунса
 146 — Лана
 147 — Ланс
 148 — Лапобласион
 149 — Ларрага
 150 — Ларраона
 151 — Ларраун
 152 — Ласагурриа
 153 — Леаче
 154 — Легарда
 155 — Легариа
 156 — Лейса
 157 — Лекумберри
 158 — Леос
 159 — Лерга
 160 — Лерин
 161 — Лесака
 162 — Лесаун
 163 — Льедена
 164 — Лисоайн
 165 — Лодоса
 166 — Лонгида
 167 — Лумбьер
 168 — Лукин
 169 — Валькарлос
 170 — Маньеру
 171 — Мараньон
 172 — Марсилья
 173 — Мелида
 174 — Мендавиа
 175 — Мендаса
 176 — Мендигорриа
 177 — Метаутен
 178 — Милагро
 179 — Мирафуэнтес
 180 — Миранда-де-Арга
 181 — Монреаль
 182 — Монтеагудо
 183 — Морентин
 184 — Муэс
 185 — Мурчанте
 186 — Мурьета
 187 — Мурильо-эль-Куэнде
 188 — Мурильо-эль-Фруто
 189 — Мурусабаль
 190 — Наваскуэс
 191 — Насар
 192 — Ноайн
 193 — Обанос
 194 — Очагавиа
 195 — Око
 196 — Одьета
 197 — Ойс
 198 — Олайбар
 199 — Оласагутиа
 200 — Олехуа
 201 — Олите
 202 — Ольо
 203 — Олорис
 204 — Ольса
 205 — Орбайсета
 206 — Орбара
 207 — Орисоайн
 208 — Оркойен
 209 — Оронс
 210 — Орос-Бетелу
 211 — Ронсесвальес
 212 — Отейса
 213 — Памплона
 214 — Перальта
 215 — Петилья-де-Арагон
 216 — Пьедрамильера
 217 — Питильяс
 218 — Пуэнте-ла-Рейна
 219 — Пуэйо
 220 — Рибафорада
 221 — Романсадо
 222 — Ронкаль
 223 — Сада
 224 — Сальдиас
 225 — Салинас-де-Оро
 226 — Сан-Адриан
 227 — Сан-Мартин-де-Ункс
 228 — Сангуэса
 229 — Сансоль
 230 — Сантакара
 231 — Саррьес
 232 — Сартагуда
 233 — Сесма
 234 — Сорлада
 235 — Сумбилья
 236 — Тафалья
 237 — Тьебас-Муруарте-де-Рета
 238 — Тирапу
 239 — Торральба-дель-Рио
 240 — Торрес-дель-Рио
 241 — Тудела
 242 — Тулебрас
 243 — Укар
 244 — Уарте-Аракиль
 245 — Ухуэ
 246 — Ульсама
 247 — Унсити
 248 — Унсуэ
 249 — Урдакс
 250 — Урдиайн
 251 — Уррауль-Альто
 252 — Уррауль-Бахо
 253 — Уррос-де-Сантестебан
 254 — Уррос-Вилья
 255 — Урсайнки
 256 — Утерга
 257 — Устаррос
 258 — Вальтьерра
 259 — Виана
 260 — Видангос
 261 — Вильяфранка
 262 — Вильямайор-де-Монхардин
 263 — Вильятуэрта
 264 — Вильява
 265 — Ерри
 266 — Еса
 267 — Сабальса
 268 — Сиордиа
 269 — Сисур-Майор
 270 — Субьета
 271 — Сугаррамурди
 272 — Суньига

Примечания

Ссылки 

 
 

Административное деление Наварры
Наварра
Наварра